Удварди () — фамилия. Известные носители:
 Удварди, Дьёрдь (род. 1960) — католический прелат, епископ Печа с 9 апреля 2011 года.
 Удварди, Иштван (1960—2012) — венгерский ватерполист, бронзовый призёр Олимпийских игр в Москве (1980).
 Удварди, Миклош (1919—1998) — американский учёный венгерского происхождения, биогеограф, зоолог, орнитолог.